Xenomystus est un genre de poisson de la famille des Notopteridae.

Liste des espèces 
Selon :

 Xenomystus nigri (Günther, 1868)

Notes et références

Liens externes 

 
 
   	
 

Notopteridae
Osteoglossiformes (nom scientifique)